Jean Le Duc peut désigner :

 Jean Le Duc (1896-1974), ingénieur français
 Jean Le Duc (1907-1999), député français du Finistère
 Jean Le Duc, peintre né à La Haye en 1636, élève de Paul Potter